Aphrodite es el nombre en varias lenguas de la diosa griega que en español se llama Afrodita.

Aphrodite puede también referirse a:

Astronomía 
1388 Aphrodite, nombre original de un asteroide.
Aphrodite Terra, una altiplanicie del planeta Venus.

Personajes ficticios 
Aphrodite A, un mecha femenino de la serie manga y anime Mazinger Z.
Aphrodite LaFonte, un personaje de la saga de La casa de la noche.
Aphrodite, un personaje de Xena: Warrior Princess y Hercules: The Legendary Journeys

Media 
 Aphrodite's Child, grupo de música
Aphrodite, nombre artístico de Gavin King, un DJ británico.
Aphrodite, un álbum de Kylie Minogue.
Aphrodite Tour, una gira musical de Kylie Minogue.
«Aphrodite», canción de Kylie Minogue, de su álbum homónimo.

Botánica 
Phalaenopsis aphrodite: una orquídea.

Militar 
Operation Aphrodite, una misión secreta de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Música 
El DJ de drum and bass Aphrodite